«Where Are Ü Now» — песня, спродюсированная американскими EDM-исполнителями Скриллексом и Дипло в рамках их совместной проекта Jack Ü, с вокалом канадского певца Джастина Бибера. Песня была выпущена в качестве второго сингла с дебютного студийного альбома дуэта Skrillex and Diplo Present Jack Ü (2015) на их собственных лейблах OWSLA и Mad Decent, а также включена в четвёртый студийный альбом Бибера Purpose (2015). Песня была выпущена одновременно с альбомом 27 февраля 2015 года, а затем выпущена на mainstream radio 21 апреля 2015 года.

Изначально демо-версия песни была написана Бибером в качестве фортепианной баллады под названием «The Most», однако Бибер решил отправить трек дуэту, который превратил трек в EDM, но сохранив оригинальный текст песни.

Песня была включена в список лучших песен 2015 года. Песня удостоилась премии «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. Песня достигла восьмой позиции в чарте Billboard Hot 100, став первой песней Скриллекса и Дипло в топ-10 чарта, а также седьмой для Бибера. На международном уровне песня достигла высшей позиции в первой десятке чартов в восьми странах, включая Австралию, Канаду и Великобританию.

Предыстория и запись

Музыка

Отзывы

Награды и номинации

Списки года

Коммерческий успех

Музыкальное видео

Выступления

Список треков

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни 2015 года
Песни Джастина Бибера
Песни, спродюсированные Скриллексом
Песни, спродюсированные Дипло
Песни, написанные Скриллексом
Песни, написанные Дипло
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, написанные Poo Bear
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Сентиментальные любовные песни
Песни Jack Ü
Синглы OWSLA